Descalzi es un apellido italiano. Puede referirse a:
Personas
 Carlos Herrera Descalzi (1945 -), ingeniero y político peruano.
 Leonardo Torres Descalzi (1939 -), actor peruano.
 Nicolás Descalzi - explorador ítalo-argentino.
 Ricardo Descalzi del Castillo (1912-1990). novelista, historiador, médico, dramaturgo, relatista, estudioso y crítico del arte ecuatoriano.
 Salvador Descalzi Balcázar (1903-1995). médico y primer anestesista peruano, graduado en Alemania.
Lugares
 Nicolás Descalzi, paraje rural del Partido de Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Nicolás Descalzi, estación ferroviaria argentina en la Provincia de Buenos Aires, perteneciente al Ferrocarril General Roca. 
 Nicolás Descalzi, estación ferroviaria del Premetro de Buenos Aires, Argentina.